Nieuwveen (Nieuwkoop), een dorp in de Nederlandse gemeente Nieuwkoop
Nieuwveen (Nootdorp), een heerlijkheid bij het Nederlandse dorp Nootdorp